Brent Gauvreau (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Joueur des ligues mineures d'Amérique du Nord et d'Europe. Il a été repêché à deux reprises par un club de la Ligue nationale de hockey. Il joua dans plusieurs équipes de l'ECHL avant d'aller jouer en Europe et en Asie. Il joua sa dernière saison en 2008-09.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||59 ||8 ||13 ||21 ||13 ||18 ||1 ||5 ||6 ||2
|- 
|1997-1998 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||66 ||25 ||42 ||67 ||39 ||7 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
|1998-1999 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||68 ||33 ||62 ||95 ||57 ||15 ||9 ||11 ||20 ||15
|- 
|1999-2000 ||Generals d'Oshawa ||LHO ||59 ||34 ||53 ||87 ||74 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|1999-2000 ||Flames de Saint-Jean ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||67 ||11 ||21 ||32 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Falcons de Springfield ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||66 ||29 ||43 ||72 ||89 ||10 ||6 ||9 ||15 ||6
|-
|2001-2002 ||Falcons de Springfield ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|2002-2003 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||18 ||4 ||3 ||7 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Bandits de Jackson ||ECHL ||49 ||14 ||28 ||42 ||61 ||1 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2003-2004 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||52 ||24 ||45 ||69 ||48 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6
|- 
|2003-2004 ||Sound Tigers de Bridgeport ||LAH ||12 ||3 ||2 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||AS Renon ||Série A ||23 ||10 ||12 ||22 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Dragons de Storhamar ||GET ligaen ||16 ||11 ||8 ||19 ||18 ||7 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
|2005-2006 ||Eisbären Regensburg ||2. Bundesliga ||43 ||15 ||26 ||41 ||26 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2006-2007 ||Eisbären Regensburg ||2. Bundesliga ||46 ||21 ||25 ||46 ||63 ||4 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2007-2008 ||HC Val Pusteria Wolves ||Série A ||32 ||5 ||22 ||27 ||34 ||4 ||1 ||3 ||4 ||2
|- 
|2007-2008 ||HC Val Pusteria Wolves ||Série A Relégation ||8 ||3 ||6 ||9 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||High1 ||Asia League ||35 ||9 ||21 ||30 ||38 ||2 ||2 ||3 ||5 ||0
|- 
|2008-2009 ||Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||5 ||2 ||4 ||6 ||14 ||7 ||1 ||1 ||2 ||27
|-
|2009-2010 ||Smoke Eaters Geleen ||Eredivisie ||35 ||19 ||25 ||44 ||71 ||7 ||3 ||6 ||9 ||2
|- 
|2010-2011 ||Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||45 ||5 ||16 ||21 ||44 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2

Notes et références 

Naissance en juin 1980
Naissance à Grand Sudbury
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Bandits de Jackson
Joueur des Killer Bees de Rio Grande Valley
Joueur du High1
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur de l'AS Renon
Joueur du HC Val Pusteria
Étudiant de l'Université Athabasca
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Smoke Eaters Geleen